Niemcy:
 Sollstedt – dzielnica gminy Menteroda, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Sollstedt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen